Мохамед Нашид (мальд. މުހައްމަދު ނަޝީދު; нар. 17 травня 1967(19670517), Мале) — мальдівський політик, перший демократично обраний президент Мальдівської
 Нашид ас-Салям ас-Султані — національний гімн Султанату Оман.
 Нашид (араб. نشيد‎, означає: «поспів'я», також nasyid в Малайзії та Індонезії) — мусульманське поспів'я, яке традиційно виконують чоловічим голосом.